Adalbert van Pruisen (1811-1873), zoon van prins Willem van Pruisen
Adalbert van Pruisen (1884-1948), zoon van keizer Wilhelm II van Duitsland